Vítězem se stal nenasazený rusko-kanadský pár Jelena Lichovcevová a Daniel Nestor.

Nasazení hráčů 
V závorce je kolo, ve kterém hráči vypadli.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Související články 
 Australian Open 2007 - mužská dvouhra
 Australian Open 2007 - ženská dvouhra
 Australian Open 2007 - mužská čtyřhra
 Australian Open 2007 - ženská čtyřhra

Australian Open 2007